Die Internationaux de Strasbourg 1988 waren ein Tennisturnier der Damen in Straßburg. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1988 und fand vom 16. bis 22. Mai 1988 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1988
1988